Cardosinho (futebolista)
 Cardosinho (pintor)

Veja também 
 Cardoso

Desambiguação